Гай Беллиций Кальпурний Торкват () — римский политический деятель середины II века.

Торкват происходил из Виенны, что в Нарбонской Галлии. Его отцом был консул 124 года Гай Беллиций Флакк Торкват Тебаниан, а братом консул 143 года Гай Беллиций Торкват. О нём самом известно лишь то, что он занимал должность ординарного консула с Публием Сальвием Юлианом.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. B 98.